Maringouin peut désigner :
 un moustique au Canada, en Guadeloupe, à la Martinique en Haïti et en Louisiane et en montagne bourbonnaise 
 une ville de Louisiane aux États-Unis.

Québécisme